Die Lakeside World Professional Darts Championship 2018 war die 41. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft, die vom 6. bis zum 14. Januar 2018 im Lakeside Country Club in Frimley Green (England) ausgetragen wurde. Es wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet. 

Vorjahressieger waren Glen Durrant bei den Herren und Lisa Ashton bei den Damen. Beide konnten ihren Titel verteidigen.

Männer

Preisgeld 
Bei der Weltmeisterschaft 2018 wurden insgesamt £399.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, also genau so viel wie bei der Weltmeisterschaft 2017.
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 40 Spieler teil. Darunter waren die 26 bestplatzierten Spieler der BDO Invitation Table, von denen die besten 16 Spieler gesetzt waren. Das weitere Teilnehmerfeld setzte sich aus dem Finalisten der BDO World Darts Championship 2017, Danny Noppert, neun regionalen Qualifikanten der WDF und den vier Siegern eines Qualifikationsturniers zur Weltmeisterschaft zusammen. 16 dieser Spieler starteten in einer Vorrunde. Die übrigen 24 Spieler stiegen in der 1. Runde in das Turnier ein.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die Vorrunde und die erste Runde des Turniers fanden vom 6. bis zum 9. Januar 2018 statt und wurden im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, das am 10. und 11. Januar 2018 im Best-of-7-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde am 12. Januar das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele fanden am 13. Januar 2018 statt und wurden im Best-of-11-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 15. Januar 2018 im Best-of-13-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer

BDO Invitation Table
  Kyle McKinstry
  Scott Waites
  Martin Adams
  Darius Labanauskas
  Conan Whitehead
  Nick Kenny
  Scott Baker
  Wayne Warren
  Jeffrey Sparidaans
  Gary Robson

WDF Regionale Qualifikanten
  Craig Caldwell
  David Cameron
  Joe Chaney
  Daniel Day
  Chris Landman
  Pengiran Mohamed 
  Dennis Nilsson
  Justin Thompson
  Ümit Uygunsözlü

WM-Finalist 2017
  Danny Noppert

Sieger der World Masters 2017
  Krzysztof Ratajski

Sieger des Qualifikationsturniers
  Chris Gilliland
  Chris Harris
  Derk Telnekes
  Michael Unterbuchner

Ergebnisse

Vorrunde

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Halbfinale und Finale

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spielerinnen teil. Die acht bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von sechs weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege qualifiziert hatten.

Diese 14 Spielerinnen wurden durch die zwei Siegerinnen eines Qualifikationsturniers zur Weltmeisterschaft komplettiert. Die acht gesetzten Spielerinnen trafen in der 1. Runde auf die acht ungesetzten Spielerinnen.

Das im Best-of-5-Sets-Modus ausgetragene Finale der Frauen fand am 13. Januar 2018 statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

BDO Invitation Table
  Fallon Sherrock
  Anca Zijlstra
  Paula Jacklin
  Rhian Griffiths
  Maria O'Brien
  Tricia Wright

Sieger des Qualifikationsturniers
  Rachna David
  Vicky Pruim

Ergebnisse

Junioren 
Das im Best-of-5-Sets-Modus ausgetragene Finale der Junioren fand am 11. Januar 2018 statt. Van Tergouw verteidigte seinen WM-Titel.

Medien 
Die Veranstaltung wurde nicht im deutschsprachigen Fernsehen übertragen. Die britischen Sender Channel 4 (Nachmittags-Sessions, Free TV) und BT Sport (Abend-Sessions, Pay TV) produzierten die Liveübertragungen, die außerhalb des Vereinigten Königreichs und außerhalb von Irland über den Youtube Channel der BDO mit englischem Kommentar frei empfangbar waren.

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

Einzelnachweise 

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2017
Dartwettbewerb in Frimley Green